Цюй может означать:
 Цюй — китайская фамилия (клан).
 Цюй Бо (род. 1981) — китайский футболист.
 , наст. имя Цюй Цинтао (род. 1923) — китайский романист.
  (1909—1997) — китайский учёный и деятель образования, основатель Даляньского технологического института (с 1987 года — университет).
  — китайский художник времён династии Сун.
  (род. 1968) — китайский спортсмен (стрелковый спорт).
  — генерал времён поздней династии Хань.
  (род. 1971) — китайская фотомодель.
  (род. 1951) — китайско-британский писатель, художник и каллиграф.
  (род. 1977) — китайско-французская художница-иллюстратор.
  (род. 1966) — тайваньский тележурналист и политик муниципального уровня.
  (1919—2008) — китайская женщина-композитор.
  (род. 1952) — китайский композитор классического направления.
  — директор департамента исследований Арктики и Антарктики Министерства земельных и природных ресурсов КНР.
  (1873—1929) — военный деятель ранней Китайской Республики, генерал при управлении Юань Шикая и Аньхойской клики бэйянских милитаристов.
  (род. 1982) — китайская футболистка, участница Олимпийских игр 2004 года.
  (род. 1986) — китайский пловец, участник Олимпийских игр 2008 года.
 Цюй Цюбо (1899—1935) — китайский публицист, прозаик и литературный критик, пропагандист марксизма, общественный деятель, фактический глава ЦК КПК в конце 1920-х — начале 1930-х годов.
  (род. 1989) — китайский футболист.
 Цюй Шэнцин (род. 1975) — китайский футболист (форвард, позднее тренер).
 Цюй Ю (1341—1427) — китайский писатель.
 Цюй Юань (ок. 340—278 до н. э.) — первый известный лирический поэт в истории Китая эпохи Воюющих Царств.
 Цюй Юнься (род. 1972) — китайская спортсменка-бегунья на средние дистанции, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.
  (род. 1972) — китайская пловчиха, позднее тренер в американских университетах.
 Цюй — жанр китайской поэзии.
 Уезд Цюй или Цюйсянь — уезд в составе городского округа Дачжоу провинции Сычуань (КНР).
 Цюй — название нескольких рек в Китае.

См. также 
 Qu